Bristol City FC – de mannenvoetbalploeg uit Bristol
 Bristol City WFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Bristol